Grüner Löwe bezeichnet:

 in der Alchemie Lösungsmittel, die in der Lage sind, Gold zu lösen, siehe Grüner Löwe (Alchemie)
 ein 1865 in Braunschweig gegründetes Unternehmen, siehe Grüner Löwe (Braunschweig)
 eine Eisen- und Kupfererzgrube in Gosenbach bei Siegen, siehe Grube Grüner Löwe
 in der Anthroposophie Eisenvitriol